Droga krajowa nr 86 (Polska)
 Droga krajowa nr 86 (Węgry)